Енеко Боведа — іспанський футболіст, півзахисник команди «„Атлетік Більбао“».

 Боведа (Луго) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, провінція Луго.
 Боведа-дель-Ріо-Альмар — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Саламанка.
 Альдеуела-де-ла-Боведа — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Саламанка.
 Ла-Боведа-де-Торо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Самора.